В США насчитывается 3 округа с названием Мак-Лейн ():
* округ Мак-Лейн — штат Иллинойс
 округ Мак-Лейн — штат Кентукки
 округ Мак-Лейн — штат Северная Дакота